Александр Сытник:
 Сытник, Александр Борисович (род. 1985) — украинский футболист.
 Сытник, Александр Сергеевич (род. 1984) — украинский футболист, нападающий.